Rocznik oznacza:
 rocznik (annał) – spis wydarzeń o charakterze publicznym z danego roku, zestawionych w porządku chronologicznym; por. annały
 rocznik statystyczny – periodyczne wydawnictwo państwowego urzędu statystycznego lub organizacji międzynarodowej, zawierające najważniejsze informacje statystyczne
 rocznik – czasopismo ukazujące się raz w roku
 wszystkie wydania jakiegoś czasopisma z tego samego roku
 ogół osób (zbiór) z tego samego roku urodzenia
 rok urodzenia danej osoby
 ogół absolwentów jakiejś szkoły kończących edukację w tym samym czasie
 vintage – wina, wyprodukowane w danym roku
 rocznik samochodu – rok produkcji samochodu